Pierwszy rząd Trygvego Bratteliego (1971–1972)
 Drugi rząd Trygvego Bratteliego (1973–1976)